CDX steht für:
 Acura CDX, japanisches Automobil
 Sega CDX, US-amerikanischer Name der Sega Multi-Mega

CdX steht für:
 Consiglio dei X (Consiglio dei Dieci, dt. Rat der Zehn), Gremium im Justiz- und Herrschaftssystem der Republik Venedig

Cdx steht für:
 Caudale Homöobox, siehe Cdx-Proteine

.cdx steht für:
 binäres Dateiformat von ChemDraw

Abkürzung